Jeinsen steht für:

 Jeinsen, einen Ortsteil von Pattensen in Niedersachsen

Jeinsen ist der Name von

 Jeinsen (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Elke Jeinsen, ein deutsches Modell und Schauspielerin
 Gretha Jünger, geborene Gretha von Jeinsen, die Ehefrau von Ernst Jünger
 Ulrich von Jeinsen (* 1952), deutscher Rechtsanwalt und Notar, Hochschullehrer und Honorarprofessor sowie   Honorarkonsul der Vereinigten Mexikanischen Staaten für Niedersachsen